Stanmore – miejscowość w Wielki Londyn (Anglia)
 Stanmore – stacja metra w Londynie
 Stanmore – miejscowość w Hampshire (Anglia)
 Stanmore – miejscowość w Berkshire (Anglia)
 Stanmore – geograficzna nazwa dzielnicy, położonej na terenie samorządu lokalnego Marrickville, wchodzącej w skład aglomeracji Sydney